Order Flagi (Albania)
 Order Flagi (Dania)
 Order Flagi (Jugosłowia)
 Order Flagi (Korea Północna)
 Order Flagi (Republika Serbska)
 Order Flagi (Węgry)

Zobacz też 
 Order Sztandaru Pracy (PRL)
 Order Sztandaru Pracy (NRD)
 Order Czerwonego Sztandaru (ujednoznacznienie)